Questa voce include una lista delle isole più grandi di 1000 km².

Masse continentali

Isole

Sopra i 100.000 km²

Sopra i 2.500 km²

Sopra i 1.000 km² 
Questa sezione della lista è incompleta, in quanto la superficie di alcune isole antartiche non è certa.

Voci correlate 
 Isole per popolazione

Isole per area
Isole